Washer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Washer (1894–1972), belgischer Tennisspieler
 Philippe Washer (1924–2015), belgischer Tennisspieler